Sylwia Nowak, née le  à Łódź, est une patineuse artistique polonaise.

Biographie

Carrière sportive

Reconversion 
Elle épouse le patineur Marcin Trębacki. Après sa retraite sportive, elle entraine notamment Natalia Kaliszek et Maksym Spodyriev.

Palmarès

En danse sur glace

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique polonaise
Naissance à Łódź
Naissance en avril 1976
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2002